Maudemu steht für:

 Maudemo, ein Ort und Suco in Osttimor.
 Maudemi, ein Desa in Westtimor, Indonesien.